Eastman (Geòrgia)
 Eastman (Wisconsin)
 Eastman Kodak Company, empresa fundada per l'inventor George Eastman i l'empresari Henry Strong 
 Biografies:
 Eastman Johnson
 Adolfo Eastman Quiroga (Ovalle, 1835-Santiago de Xile, 1908), enginyer, empresari i polític liberal xilè 
 Charles Alexander Eastman (Minnesota, 1858 - Detroit, 1939), intel·lectual sioux, membre de la tribu santee 
 George Eastman (Waterville, 1854 - Rochester, 1932), empresari estatunidenc, fundador d'Eastman Kodak Company 
 Ivan Eastman (Wisterman, Ohio, 1884 - Wauseon, Ohio, 1949), tirador estatunidenc